Damaschke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Damaschke (1865–1935), deutscher Pädagoge und Führer der Bodenreformbewegung
 Bill Damaschke (* 1963), US-amerikanischer Filmproduzent
 Fanny Damaschke, deutsche Moderatorin und Ansagerin beim Fernsehen der DDR und beim DFF
 Giesbert Damaschke (* 1961), deutscher Germanist und Publizist
 Richard Damaschke, deutscher Fußballspieler